Ryan McLaughlin (né le  à Belfast, en Irlande du Nord) est un footballeur international nord-irlandais. Il joue au poste de défenseur pour le Morecambe FC. Il est le petit frère de Conor McLaughlin.

Carrière 

Le , il fait ses débuts pour l'Irlande du Nord dans un match contre l'Uruguay.

Le  il est prêté à Aberdeen.

Le , il rejoint Oldham Athletic.

Le , il rejoint Blackpool.

Le , il rejoint Rochdale.

Le , il rejoint Morecambe.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international nord-irlandais
Joueur du Barnsley FC
Joueur de l'Aberdeen FC
Joueur de l'Oldham Athletic AFC
Joueur du Blackpool FC
Joueur du Rochdale AFC
Joueur du Morecambe FC
Naissance en septembre 1994
Naissance à Belfast